Souris puede referirse a:
Souris (Dakota del Norte), una ciudad ubicada en el condado de Bottineau en el estado estadounidense de Dakota del Norte.
Río Souris, un río que discurre por las provincias canadienses de Saskatchewan y Manitoba, y por el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos.